Christmas Island bezeichnet:

 Christmas Island (Tasmanien), eine Insel vor Tasmanien, Australien
 Weihnachtsinsel (Australien) eine Insel im Indischen Ozean
 Christmas Island (Musikstück), ein Lied von Depeche Mode
 den früheren Namen des Atolls Kiritimati

Siehe auch:
 Christmas Island Shire 
 Weihnachtsinsel (Begriffsklärung)